Naselja u BiH:
 Šljivno (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Šljivno (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica